Petermann kan avse följande personer:

 Arthur Petermann, tysk lantbrukskemist
 August Petermann, tysk geograf
 Julius Heinrich Petermann, tysk orientalist
 Lena Petermann (född 1994), tysk fotbollsspelare
 Wilhelm Ludwig Petermann, tysk botaniker

Tyska efternamn